Хоркас (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 26.2 км². Население — 43 человека (на 2010 год). Расстояние — 58 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web de la Comisión de Fiestas de la villa de Jorcas
 Página de Jorcas entre las páginas de municipios de la CAI
 Foro de Jorcas

Муниципалитеты Теруэля